Rue Georges Raeymaekers à Schaerbeek (Bruxelles).
 Jules Raeymaekers (1833-1904), peintre paysagiste belge.